Moosrain ist der Ortsname von

 Moosrain (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Moosrain (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern